

Pessoas
Nicolas Chauvin
Yves Chauvin

Localidades

Chauvin (Luisiana)

Desambiguação